Jakupi ist der Familienname folgender Personen:

 Arta Basha Jakupi (* 1979), kosovarische Architektin und Hochschullehrerin
 Leonora Jakupi (* 1979), kosovo-albanische Sängerin